Три́ни Ло́пес (, полное имя Trinidad López III; 15 мая 1937 — 11 августа 2020) — американский певец, гитарист, актёр. Родился в Далласе, штат Техас, рос на Ашланд-стрит в районе .

Наиболее известен по своему хиту 1963 года  (кавер на уже известную песню в стиле фолк). Эта запись была на 1-м месте в 36 странах мира (в Америке добралась до 3-го) и потом много лет оставалась одним из любимых треков на радиостанциях. Сингл с ней продался в более чем миллионе экземпляров, за что был сертифицирован золотым.

Как актёра его можно увидеть в составе «грязной дюжины» в одноимённом кинофильме 1967 года и в роли самого себя в ленте 1970 года «Финкс».

В 1993 году у Лопеса появилась звезда в Палм-Спрингс на . А 15 мая 2008 года, на его 71-й день рождения, — звезда на .

Скончался 11 августа 2020 года в местном медицинском центре Палм-Спрингс  от осложнений заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией.

Дискография

Синглы

Альбомы 
 Большинство альбомов были изданы на лейбле Reprise. Если нет, то в списке это специально отмечено.
 
 1963 Trini Lopez at PJ's
 1963 More Trini Lopez at PJ’s
 1964 On the Move
 1964 Live at Basin St. East
 1964 The Latin Album
 1965 The Folk Album
 1965 The Love Album
 1965 The Rhythm and Blues Album
 1965 The Sing Along World of Trini Lopez 1965 Trini Lopez Live in South Africa 1966 Trini 1966 The Second Latin Album 1966 Greatest Hits 1967 In London 1967 Now! 1968 It’s a Great Life 1968 Welcome to Trini Country 1969 The Whole Enchilada 1969 The Trini Lopez Show 1971 Trini Lopez Live in Tokyo 1972 Viva 1977 Y Su Alma Latina 1978 Transformed By Time 1991 The 25th Anniversary Album 1998 Dance Party 2000 Aylole-Aylola 2001 Dance the Night Away 2002 Legacy: My Texas Roots 2005 Romantic and Sexy Guitars 2008 Ramblin' Man 2011 Into the Future'' (Trilo Records)

Примечания

Ссылки 

 
 Трини Лопес на сайте AllMusic

Гитаристы США
Певцы и певицы США
Поп-музыканты США
Рок-музыканты США
Исполнители King Records (США)
Поп-вокалисты США
Умершие от COVID-19 в США